

Geografia 
 Cervia – comune italiano della provincia di Ravenna 
 Cervià de les Garrigues – comune spagnolo in provincia di Lleida
 Cervià de Ter – comune spagnolo in provincia di Girona
 Monte Cervia – nella provincia di Rieti 
 Torre Cervia – torre costiera del Lazio, sul promontorio del Circeo

Persone 
 Davide Cervia – militare italiano
 Geronzio di Cervia – santo patrono della città di Cagli